Di seguito una lista di asteroidi dal numero 559001 al 560000 con data di scoperta e scopritore.

559001-559100 

|-
| 559001 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559002 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559003 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 559004 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559005 - || ||  || ESA OGS
|-
| 559006 - || ||  || CSS
|-
| 559007 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559008 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559009 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559010 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559011 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559012 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559013 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559014 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 559015 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559016 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559017 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559018 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559019 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559020 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559021 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559022 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559023 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 559024 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559025 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559026 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559027 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559028 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559029 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559030 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559031 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559032 - || ||  || Kitt Peak
|-
| 559033 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559034 - || ||  || CSS
|-
| 559035 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559036 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559037 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559038 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559039 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559040 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559041 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559042 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559043 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559044 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559045 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559046 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 559047 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559048 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559049 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559050 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559051 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559052 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559053 - || ||  || NEAT
|-
| 559054 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559055 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559056 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559057 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559058 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559059 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559060 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559061 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559062 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559063 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559064 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559065 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559066 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559067 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559068 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559069 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559070 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559071 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559072 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559073 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559074 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559075 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559076 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559077 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559078 - || ||  || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 559079 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559080 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559081 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559082 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559083 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559084 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559085 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559086 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559087 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559088 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559089 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559090 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559091 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559092 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559093 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559094 - || ||  || Spacewatch
|-
| 559095 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559096 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559097 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 559098 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559099 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 559100 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

559101-559200

559201-559300

559301-559400

559401-559500

559501-559600

559601-559700

559701-559800

559801-559900

559901-560000

Collegamenti esterni 

 

0559001